El nombre de Manuel Rivera puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

Manuel de Rivera, (1748-1794) grabador español.
Manuel Rivera, (1927-1995) pintor español miembro fundado del Grupo El Paso.
Manuel Aurelio Rivera Aza, (n. 1983) abogado dominicano.
Manuel Rivera Valentín, (1851-1903) arquitecto español.
Manuel Rivera Vera, (1879-1940) arquitecto español, hijo del anterior.
Manuel Rivera-Ortiz, (n. 1968) fotógrafo natural de Puerto Rico.
Manuel Rivera Garrido, (n. 1978) futbolista peruano.
Manuel Rivera Zúñiga, (n. 1996) futbolista chileno.
Manuel Rivera Sánchez, (n. 1922) exfutbolista peruano.